Die 42. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell PSA World Championships 2020-2021) der Herren fand vom 14. bis 22. Juli 2021 in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2020/21. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Damen statt.

Sieger der letzten Weltmeisterschaft war Tarek Momen, der im Finale Paul Coll in drei Sätzen besiegt hatte. Momen erreichte das Halbfinale, in dem er gegen den topgesetzten Weltranglistenführenden Ali Farag in fünf Sätzen ausschied. Farag traf im Endspiel auf den an Position zwei gesetzten Mohamed Elshorbagy, der sich mit dem Halbfinalsieg gegen Paul Coll die Weltranglistenführung von Farag zum 1. August 2021 sicherte. Die Finalpartie entschied dagegen Farag für sich. Mit 7:11, 12:10, 11:9 und 11:4 bezwang er Elshorbagy und wurde damit zum zweiten Mal nach 2018/19 Weltmeister.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern. Die besten 62 Spieler der Weltrangliste vom Juni 2021 qualifizierten sich automatisch, die besten 16 davon wurden gesetzt. Ein Startplatz wurde von der PSA über ein Qualifikationsturnier auf der PSA Challenger Tour in Odense vergeben. Diesen sicherte sich Aly Hussein. Die Veranstalter vergaben in einem Qualifikationsturnier eine Wildcard, die an Faraz Khan ging.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 500.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2020/21
2021
Squashturnier in Chicago